Спиртовка:

 Спиртовка — фитильная горелка на спирте.
 Спиртовка — река в России, протекает в Томской области, Новосибирской области.